Сергей Владимирович Парамонов (25 юни 1961 г., Москва – на 15 май 1998 г., Москва) – руски и съветски певец, който получава широка известност в СССР през 1972-1975 г. като солист на Големия детски хор при Всесъюзното радио и Централната телевизия под ръководството на Виктор Попов. Наричан е „съветския Робертино Лорети“. Песните, които той първи изпълнява („Антошка“, „Синя кола“, „Песничката на крокодила Гена“, „Усмивка“ и други), продължават да се радват на огромна популярност както в страната, така и извън нея.

Солист на Голям детски хор

Източници

Външни препратки 
 Страница на Сергей Парамонов на сайта на Голям детски хор.
 Сайт за живота и творчеството на Сергей Парамонов.
 Радиоинтервю със Сергей Парамонов. Програма „Кастальский ключ“: 1 част., 2 част., Част 3., 4 част.
 Радиоинтервю със Сергей Парамонов. „Радио-1 Останкино“. ТО „Промяна“. Предаването „Музика на детството“ август 1995.

Руски певци
Родени на 25 юни
Родени през 1961 година
Родени в Москва
Починали през 1998 година
Починали в Москва